Slachthuisbrug (Amsterdam), een brug in Amsterdam
 Slachthuisbrug (Den Haag), de officieuze naam tot 1956 van de Leeghwaterbrug
 Slachthuisbrug (Gent), een brug in Gent
 Slachthuisbrug (Haarlem), een brug in Haarlem